Marijska Autonomna Oblast (ruski: Марийская автономная область, kratice МАО) je bila upravna jedinica, autonomna oblast u Sovjetskom Savezu. 

Uspostavljena je 4. studenog 1920. godine.

Poslije je stekla status ASSR-a, postavši Marijska ASSR 5. prosinca 1936. godine.

Administrativna podjela SSSR-a
Marij El